un'unità di misura utilizzata nell'Antico Egitto ed in Italia in epoca medievale e moderna
 la parte inferiore della mano
 Palmo, personaggio dell'Eneide

Altri progetti